Villefranche (Gers)
Villefranche (Yonne)

Villefranche (Meuse), een plaats in de gemeente Saulmory-et-Villefranche

ook:
Villefranche-d'Albigeois,  Tarn 
Villefranche-d'Allier, Allier 
Villefranche-de-Conflent,  Pyrénées-Orientales   Villefranchois
Villefranche-de-Lauragais,  Haute-Garonne  Villefranchois
Villefranche-de-Lonchat,  Dordogne 
Villefranche-de-Panat, Aveyron  Villefranchans
Villefranche-de-Rouergue, Aveyron   Villefranchois
Villefranche-du-Périgord,  Dordogne 
Villefranche-du-Queyran,  Lot-et-Garonne
Villefranche-le-Château,  Drôme
Villefranche-sur-Cher,  Loir-et-Cher
Villefranche-sur-Mer,  Alpes-Maritimes Villefranchois
Villefranche-sur-Saône,  Rhône  Caladois